

Карасор — солоне озеро, Карагандинська область
 Карасор — село, Екібастузька міська адміністрація, Павлодарська область